Thomas Windsor ist der Name folgender Personen:

* Thomas Windsor, 1. Earl of Plymouth (1627–1687), 7. Baron Windsor 
 Thomas Windsor, 1. Viscount Windsor (1669–1738), britischer Adliger, Politiker und General